Calais - plaats in Frankrijk
 Calais (geslacht) - geslacht van kniptorren
 Calais (Het Zesde Metaal) - muziekalbum uit 2016
 Calais (Maine) - plaats in de VS
 Calaïs - persoon uit de Griekse mythologie
 Calais Seaways (schip, 1992) - veerboot